Rodeo může být:

 rodeo –  kovbojský sport
 Blue Rodeo –  kanadská country kapela
 rodeo a akrobacie –  jedna ze soutěží v kanoistice
 Isuzu Rodeo –  značka automobilu
 Rodeo (film, 1972) –  český film roku 1972
 Blue Rodeo (film) –  americký televizní film z roku 1996
 Rodeo (operace) –  letecká operace Royal Air Force z roku 1942

Reference

Externí odkazy